Помни титаните () е американски филм от 2000 г.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2000 година
Американски спортни филми
Филми за расизъм
Филми по действителен случай
Филми за американски футбол